Михаил (Поп)Йосифов Манзурски е български учител и духовник, деец на Българското възраждане в Източна Македония.

Биография 
Михаил Манзурски е роден в 1779 година в Мехомия, в Османската империя, в семейството на учителя Йосиф Манзурски. Брат е на Илия Манзурски (около 1800 - ?), учител в килийно училище в родния си град след 1835 година, а негов син е Иван Попмихайлов, който също е учител. В 1814 година баща му почива и Михаил е отгледан от своя роднина митрополит Филотей Самоковски. В 1819 година завършва училището в Самоков и в 1819 година Филотей Самоковски го завежда в Зографския манастир, където Михаил учи гръцки и турски. В 1822 година става учител в Мехомия. Приема свещенически сан в 1828 година и е назначен за архиерейски наместник на Разлога, като продължава да работи и като учител. Манзурски е сред инициаторите за построявена на църквата „Свети Георги“ в 1834 година и на училището към нея в 1835 година. Манзурски превежда документи от гръцки и турски и се занимава с лечителство. Спомоществовател за „Общое землеописание“ на Константин Фотинов (1843) и „Историята на слов. болг. народ“ на Петър Сапунов (1844).

В 1864 година властите решават да омъжат дъщеря му за турчин, но баща ѝ веднага я омъжва за българин. Подложен е на мъчения, от които умира.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония
Родени в Разлог
Български учители
Даскалови